Bílina – miasto w Czechach
 Bílina – rzeka w Czechach